Unter Nutzinformation versteht man
allgemein: die Bedeutung einer Aussage
im IT-Bereich: Nutzdaten